Denumirea de Teanevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Teanevo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Teanevo, un sat în comuna Simeonovgrad, regiunea Haskovo.